Агра́нов — фамилия. Известные носители:

 Агранов, Вульф Иосифович (1918—1995) — художник-постановщик театра и кино.
 Агранов, Яков Саулович (1893—1938) — деятель советских спецслужб, комиссар государственной безопасности 1-го ранга.

См. также 
 Агранович
 Аграновский